Skalny (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Skalny (Perm), Siedlung städtischen Typs in der Region Perm
 Skalny (Rostow), Siedlung in der Oblast Rostow